São Mateus do Sul (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 São Mateus do Sul (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná